Gorilla steht für:
 Gorilla (1956), Film von Sven Nykvist und Lars-Henrik Ottoson
 Gorilla (1985), Film von K.S. Gopalakrishnan
 Gorilla (1986), Dokumentarfilm von Barbara Jampel
 Gorilla (Album), Album des Musikers James Vernon Taylor von 1975
 Gorilla-Affäre, Korruptionsskandal in der Slowakei
 Gorilla Glass, geschützte Wortmarke für ein Alumosilikatglas
 im Jargon ein Leibwächter oder Türsteher oder häufig gewalttätiger Erfüllungsgehilfe (Schläger)

Gorillas bzw. Gorillaz bezeichnet:
 Gorillas, Menschenaffen der Primatengattung
 Gorillas (Computerspiel), Computerspiel aus dem Jahr 1991
 Gorillas (Unternehmen), Lieferdienst, gegründet 2020 in Berlin
 Gorillaz, britische Musikgruppe
 Die Gorillas, Berliner Improvisationstheater

Sonstiges:

 LeTourneau Technologies Gorilla Class Jackup, eine Klasse von Hubinseln von LeTourneau Technologies
 LeTourneau Technologies Super Gorilla Class Jackup, eine Klasse von Hubinseln von LeTourneau Technologies
 LeTourneau Technologies Super Gorilla XL Class Jackup, eine Klasse von Hubinseln von LeTourneau Technologies

Siehe auch: